{{Кинематографист
|имя                  = Вероника Нго
|оригинал имени       = 
|изображение          = Ngo Thanh Van at the premiere of 'The Tailor', 22nd BIFF.jpg
|описание изображения = На премьере фильма , октябрь 2017 года.
|имя при рождении     = Нго Тхань ВанNgô Thanh Vân
|профессия            = , , , , модель
|годы активности      = 2002 — 
|награды              = 
}}

Нго Тхань Ван (; в англоязычном мире известна как Вероника Нго () или по инициалам как НТВ (); ) — вьетнамская модель, певица, актриса кино и телевидения. Менее известна как танцовщица и владелица агентства по поиску талантов.

 Биография 
Нго Тхань Ван родилась 26 февраля в городе Чавинь (провинция Чавинь, Вьетнам). Есть три старшие сестры. В 1989 году переехала с родителями в Норвегию, но в 1999 году вернулась на родину. Она сразу же стала участницей конкурса красоты, организованного журналом , где заняла второе место. На волне этого успеха Нго стала моделью, снималась для журналов и календарей, рекламировала модную одежду. С 2002 года стала сниматься на телевидении, с 2006 года — в кинофильмах. С 2002 по 2008 год записала несколько песен, занимавших 8–10 места в национальных хит-парадах. Продюсером певицы выступил Квок Бао. В  участвовала в первом сезоне музыкального реалити-шоу .

В 2009 году Нго открыла агентство по поиску талантов под названием VAA.

В 2017 году Вероника Нго получила мировую известность, сыграв небольшую, но очень впечатляющую роль в культовом фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» — пилота и старшей сестры Роуз Тико.

 Дискография 
 2002 — Vuon Tinh Nhan (Сад любовников) — в дуэте с певцом Tuấn Hưng
 2003, 26 февраля — The Gioi Tro Choi (Мир развлечений) Первая сольная песня Нго. Премьера сингла состоялась в 24-й день рождения певицы. На песню были сняты два видеоклипа, которые считаются первыми вьетнамскими видеоклипами с профессиональными спецэффектами, и занимают место в десятке самых дорогих видеоклипов Вьетнама.
 2004, 15 марта — Bi An Vang Trang (Тайна Луны)
 2005 — Con Duong Em Di (Мой путь)
 2008, 10 января — Studio 68 (Heaven: The Virus Remix) 2008 — Nuoc Mat Thien Than (Слёзы ангела)

 Избранная фильмография 
Актриса
 2007 — Мятежник / Dòng máu anh hùng — Во Тхань Тхюи
 2009 —  / Bẫy rồng — Чинь
 2012 —  / Ngôi nhà trong hẻm — Тхао
 2013 — Огонь Будды / Lửa Phật — Ань
 2016 —  / Tấm Cám: Chuyện chưa kể — Ди Гхе
 2016 — Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы / 臥虎藏龍：青冥寶劍 — Богомол
 2017 —  / Cô Ba Sài Gòn — Тхань Маи
 2017 — Звёздные войны: Последние джедаи / Star Wars: The Last Jedi — Пейдж Тико, пилот, старшая сестра Роуз ТикоРайан Дженерал. Meet the Asian Woman Who Played the Biggest Part of All in ‘Star Wars: The Last Jedi’  на сайте nextshark.com, 18 декабря 2017
 2017 — Яркость / Bright — Тьен
 2017 — Клинок и душа / Blade & Soul — наёмный убийца (видеоигра, озвучивание)
 2018 — Về quê ăn Tết
 2018 —  / Song lang 2019 — Фурия / Hai Phượng — Фурия
 2020 — Пятеро одной крови / Da 5 Bloods — Ханой Ханна
 2020 — Бессмертная гвардия / The Old Guard — Quynh

Продюсер
 2009 —  / Bẫy rồng
 2016 —  / Tấm Cám: Chuyện chưa kể — сопродюсер
 2017 —  / Cô Ba Sài Gòn — исполнительный

Режиссёр
 2015 — Потерянный дракон
 2016 —  / Tấm Cám: Chuyện chưa kể

Примечания

Ссылки